Salvatore Mancuso ist der Name folgender Personen:

* Salvatore Mancuso (Paramilitär) (* 1964), kolumbianischer Paramilitär 
 Salvatore Mancuso (Radsportler) (* 1986), italienischer Radrennfahrer